Список станцій Мінського метрополітену — системи ліній метрополітену в Мінську, Білорусь. Першу лінію з восьми станцій було відкрито 30 червня 1984 року.

На кінець 2020 року метрополітен складається з трьох ліній та налічує 33 діючих станції.

Московська лінія 
Московська лінія складається з 15 станцій.

Автозаводська лінія 
Автозаводська лінія складається з 14 станцій.

Зеленолузька лінія 
Перша черга лінії, котру інаугурували 7 листопада 2020-го, складається з 4 станцій.

Пересадкові станції 
 «Жовтнева» ↔ «Купаловська»
 «Площа Леніна» ↔ «Вокзальна»
 «Фрунзенська» ↔ «Ювілейна площа»

Джерела

Посилання 
 Офіційна сторінка на сайті Мінська 

Мінський метрополітен
М